Качкаровка () — село в Бериславском районе Херсонской области Украины.

Население по переписи 2001 года составляло 2004 человека. Почтовый индекс — 74350. Телефонный код — 5546. Код КОАТУУ — 6520681801.

География 
Село расположено на правом берегу Каховского водохранилища на Днепре, в 5,6 км от автодороги .

История 
Село основано в 1794 году на юге России, недавно отбитом у Турции.

По состоянию на 1886 год в селе, центре Качкаровской волости, проживало 1485 человек, насчитывалось 262 двора, православная церковь, еврейский молитвенный дом, школа, 5 лавок. За год проводилось 4 ярмарки.

В 2022 году, во время вторжения России на Украину, село было захвачено российской армией. 10 ноября село было освобождено ВСУ 2022.

Местный совет 
74350, Херсонская обл., Бериславский р-н, с. Качкаровка, ул. Ленина, 6

Примечания

Ссылки 
 Качкаровка на сайте Верховной рады Украины 
 Сайт села  

Населённые пункты Бериславского района